Badminton wurde bei den  Südostasienspielen 2005 in der PhilSports Arena von Pasig City, Philippinen, vom 28. November bis 3. Dezember ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Damenteam.

Ergebnisse

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Referenzen
SEA Games Resultate

 

Badminton
2005
Badminton 2005
Badmintonwettbewerb in Pasig City
Frauenbadmintonwettbewerb